Le CNP-300 est un réacteur nucléaire à eau pressurisée développé par la China National Nuclear Corporation (CNNC).

Il s'agit de la première conception chinoise d'un réacteur nucléaire commercial national, dont le développement a commencé dans les années 1970 sur la base d'une conception de réacteur nucléaire de sous-marin.

Le réacteur a une capacité thermique de 999 MW et une capacité électrique brute de 325 MWe, avec une puissance nette d'environ 300 MWe et une conception à boucle unique.

La première unité CNP-300 est entrée en opération à la centrale nucléaire de Qinshan en 1991.

Le CNP-300 a été le premier réacteur nucléaire chinois à être exporté avec l'installation d'une unité à la centrale nucléaire de Chashma au Pakistan et sa mise en service en 2000. Une autre unité a été achevée en 2011 et deux autres unités sont entrées en opération en 2016 et 2017 dans la même centrale.

Références 

Réacteur nucléaire